«Динамо» (Алма-Ата)

 «Динамо» (Алма-Ата) — клуб по хоккею на траве, существовавший в 1964—1995 годах
 «Динамо» (Алма-Ата) — клуб по хоккею с мячом, существовавший в 1932—1995 годах